Die Liga Futebol Amadora Segunda Divisão 2018 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten osttimorischen Fußballliga seit ihrer Gründung im Jahr 2016. Die Saison begann am 6. März und endete am 4. August 2018.

An der Saison 2018 nahmen die zwei Absteiger aus der Primeira Divisão, sieben Mannschaften, die bereits 2017 in der Segunda Divisão spielten und drei Neuzugänge teil. Die drei neuen Teilnehmer ersetzten dabei vier Mannschaften, die aus der Segunda Divisão abstiegen. Zur Ermittelung der neuen Teams wurde ein Qualifikationsturnier ausgespielt.

Qualifikationsturnier für die Saison 2018 
Für das Qualifikationsturnier wurden am 20. April 2017 von der Liga Futebol Amadora zwölf Mannschaften bestimmt. Die Paarungen wurden am 8. Mai 2017 ausgelost. Das Turnier fand vom 16. bis zum 31. Mai 2017 statt. Spielstätte war das Nationalstadion in Dili. Es wurde zunächst im K.-o.-System gespielt.

Siegermannschaften der K.-o.-Runde wurden der FC Lero und der FC Lalenok United. Im Spiel um Platz 3 am 31. Mai kam als letzter Qualifikant für die zweite Liga noch der FC Estudante Fitun Lorosae dazu.

Mannschaften

Erste Runde

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Hauptrunde

Modus 
Während es in den letzten beiden Jahren zwei Gruppen gab, die in Hin- und Rückrunde untereinander die Spiele austrugen und deren Erstplatzierte in die erste Liga aufstiegen, gab es 2018 nur noch eine einzige Gruppe mit zwölf Mannschaften. Jeder Mannschaft spielte nur einmal gegen eine der anderen elf Vereine.

Mannschaften und Spielort 
Aus der Segunda Divisão stiegen 2017 der DIT FC und Atlético Ultramar in die Primeira Divisão auf. Absteiger in die Segunda Divisão waren der FC Porto Taibesse und der FC Zebra. Der FC Café, Sport Dili e Benfica, der YMCA FC und ADR União de Timor schieden aus der Segunda Divisão 2017 aus. Sie wurden durch die drei Neuzugänge aus der Qualifikation ersetzt.

Die Spiele fanden ausschließlich auf dem Kampo Demokrasia Dili statt.

Spielplan

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2018 bei RSSSF.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018